То́сос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 68,6 км². Население — 245 человек (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Варфоломей и святая Варвара.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы